Miejscowości i gminy w Rumunii
 Moșteni – wieś w okręgu Aluta, w gminie Schitu
 Moșteni – gmina w okręgu Teleorman
 Moșteni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Moșteni
 Moșteni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Furculești

 Moșteni – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Ulmi